Jezeří je označení více objektů v Krušných horách v okrese Most:

 Jezeří (hora), dříve též Jezerka (707 m) – hora v Krušných horách na území Národní přírodní rezervace Jezerka 
 Jezeří (Horní Jiřetín) – místní část města Horní Jiřetín, zaniklá osada zaniklé obce Albrechtice v okrese Most
 Zámek Jezeří – zámek v Krušných horách v okrese Most, asi 1,8 km severovýchodně od vrcholu hory Jezeří
 Vodní nádrž Jezeří – přehrada na Vesnickém potoce v NPR Jezerka, asi 0,4 km severozápadně od vrcholu hory Jezeří